George Campbell est porté par les personnes suivantes :
 George Campbell (1719-1796), théologien écossais ;
 George Campbell (1759-1821), officier de la Royal Navy ;
 George Campbell (1768-1839),  d'Argyll, homme politique écossais ;
 George W. Campbell (1769-1848), homme d’État américain ;
 George Campbell (1823-1900),  d'Argyll, homme politique britannique ;
 George Campbell (1824-1892), lieutenant gouverneur britannique du Bengale ;
 George Ashley Campbell (1870-1954), ingénieur électricien américain (ATT) ;
 George Campbell (1872-1924), joueur de rugby à XV international écossais ;
 George Campbell (1878-1972), joueur de crosse international canadien ;
 George Campbell Scott (1927-1999), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 George Campbell (2001- ), joueur de soccer américain.